Хироси Абэ — японские имя и фамилия. Известные носители:
 Абэ, Хироси — актёр и модель.
 Абэ, Хироси (род. 1958) — японский астроном-любитель.
 Абэ, Хироси — военный преступник во Второй мировой войне.